Сарды:

 Сарды — один из великих городов древнего мира.
 Сарды, или пеламиды () — род рыб семейства скумбриевые.
 Сарды — сардинцы